Шафран је биљка (цвеће и зачин).

 шафран (боја), нијанса наранџасто-жуте
 Сафрон (певачица), вокал Републике
 Сафрон (Ранма ½), лик у манги Ранма ½
 Сафрон бренд консултантс, фирма за дизајн и консултације
 Saffron Type System, технологија за рендеровање фонта у Адоби флешу
 Сафрон, споредни лик у универзуму Фајерфлаја

Људи 
 Сафрон Бароуз, британска глумица
 Сафрон Херндон, америчка комичарка
 Сафрон Тејлор, британски фетиш модел
 Сафрон Монсун, лик у -{Absolutely Fabulous}-

Види још 
 нисхан сахиб
 шафранска револуција, бурмански антивладини протести из 2007.
 The Saffron Swastika, књига Кунрада Елста
 шафрански терор, милитантни хинду национализам
 Сафрон Волден, град у Есексу назван по зачину
 шафранизација, симбол хинду национализма у индијској политици
 Safran SA, француски конгломерат
 санјаса или одрицање од световног у хиндуизму
 теравада будизам
 зафран
 Цунфтхаус цур Зафран